Арье Левин:
 Левин, Арье (1885—1969) — раввин, педагог.
 Левин, Арье (род. 1930) — израильский дипломат, первый посол Израиля в СССР после восстановления дипломатических отношений в 1991 году.